Каламаки може да се односи на:
Каламаки, град у Грчкој
Каламаки (Калкан), град у Турској